Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2003 — седьмой чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 90 команд из 23 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
2003 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Орландо
Сентябрь 2003 года
Спорт в США в 2003 году
Чемпионаты мира в США
Баскетбол
Международные соревнования по баскетболу в США